4. Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie odbyły się w Lipsku w dniach 4-8 lutego 2015. Miejscem rozgrywek była Arena Leipzig.

Były to drugie w historii halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie rozegrane w Niemczech, a zarazem drugie rozegrane w Lipsku.

Końcowa klasyfikacja turnieju mężczyzn

Końcowa klasyfikacja turnieju kobiet

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa na stronie PZHT

Mistrzostwa świata w hokeju na trawie
2015 w sporcie
2015 w Niemczech
Sport w Lipsku